«Обсерваторная» — название улиц в различных городах:

 Обсерваторная — улица в Гомеле.
 Обсерваторная — улица в Киеве.
 Обсерваторная — улица в Николаеве.
 Обсерваторная — улица в Самаре.